Sylvain kan syfta på:

 Sylvain (opera) – en opéra-comique i en akt med musik av André Grétry och libretto av Jean-François Marmontel från 1770

Personer

Med Sylvain som efternamn
 Franck Sylvain (1909–1987), provisorisk president på Haiti
 Jules Sylvain, egentligen Stig Hansson  (1900–1968), svensk populärkompositör, manusförfattare och musiker
 Sylvain Sylvain (född 1953), amerikansk musiker och låtskrivare

Med Sylvain som förnamn (urval)
 Sylvain Armand
 Jean Sylvain Bailly
 Sylvain Chomet
 Sylvain Distin
 Sylvain Dupuis
 Sylvain Gbohouo
 Sylvain Guintoli
 Sylvain Lévi (1863–1935), fransk indolog
 Sylvain Runberg
 Sylvain Salnave
 Sylvain Saudan
 Sylvain Tesson
 Sylvain Van de Weyer (1802–1874), en belgisk politiker

Geografi

Frankrike
 Saint-Sylvain, flera platser
 Saint-Sylvain, Calvados
 Saint-Sylvain, Corrèze
 Saint-Sylvain, Seine-Maritime
 Saint-Sylvain-d'Anjou

Kanada
 Sylvain Island
 Cours d'eau Sylvain
 Lac Sylvain, flerasjöar
 Lac du Sylvain